Rävrumpa eller rävsvans är ett epitet som kan syfta på:

Rävrumpa/rävsvans – bygdemål för en fräkenväxt, se Åkerfräken (vanligast)
Rävrumpa/rävsvans – bygdemål för en flerårig ört i familjen dunörtsväxter, se Mjölkört
Rävsvans –  en amarantväxt